Московский сельский округ

Российская Федерация

Брянская область 

 Московский сельский административный округ Почепского района

Кировская область 

 Московский сельский округ Афанасьевского района (до 2008 года)

Московская область 

 Московский сельский округ Ленинского района (1994—2006)

Тюменская область 

 Московский сельский округ Тюменского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Московский сельский округ Есильского района

Костанайская область 

 Московский сельский округ Костанайского района